

Прізвище 
Ву́стер ()
 Нік Вустер ( 1960) — американський модельєр.

Топонім 

 Вустер — місто в Англії.

 Вустер (округ, Массачусетс)
 Вустер (округ, Меріленд)
 Вустер — місто, штат Массачусетс
 Вустер — місто, штат Нью-Йорк
 Вустер — місто, штат Вермонт
 Вустер — місто, штат Вісконсин
 Вустер Тауншип — селище в окрузі Монтгомері, штат Пенсільванія
 Вустер — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Вустер — переписна місцевість, штат Вермонт

 Вустер — місто, штат Арканзас
 Вустер — місто, штат Огайо